D72 peut faire référence à :
 Autres anomalies des leucocytes, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Veteran (D72), un destroyer de la classe Admiralty W modifiée de la Royal Navy ;
 Route départementale 72, dans le Doubs.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres